Фила — многозначный термин. Может означать:

 Фила — община в Древней Греции.
 Фила (лингвистика) — лингвистический термин.
 Международная федерация объединённых стилей борьбы (ФИЛА) — международная спортивная федерация.

Имя 
Фила ():
 Фила — жена Филиппa II Македонского.
 Фила — дочь Антипатра, жена Балакра, Кратера, Деметрия I Полиоркета.
 Фила — дочь Деметрия I Полиоркета и Ламии.
 Фила — дочь Селевка I Никатора и Стратоники, жена Антигона II Гоната.
 Фила — афинская гетера IV века  Возможно в этот период в Афинах была не одна, а несколько гетер по имени Фила

См. также 
 Бразильский фила
 Триба
 
 
 Филарх

Женские имена
Страницы значений:Тёзки